Vojenský záslužný řád bylo několik řádů z různých zemí:
 Bádenský vojenský záslužný řád Karla Fridricha
 Bavorský vojenský záslužný řád
 Brazilský vojenský záslužný řád
 Bulharský vojenský záslužný řád
 Hesenský vojenský záslužný řád
 Vojenský záslužný řád NDR
 Španělský vojenský záslužný řád
 Toskánský vojenský záslužný řád
 Württemberský vojenský záslužný řád